SALS ist die Abkürzung für:

 Simple oder Short approach light system 
 Single-Access Laparoscopic Surgery, siehe Laparoskopische Einzelzugangchirurgie

Abkürzung